Marcos Vales – calciatore spagnolo
 Óscar Vales – calciatore spagnolo
 Roman Valeš – calciatore ceco